Ерестная — российский топоним:

 Ерестная — приток Оби в Новосибирской области.
 Ерестная — деревня, существовавшая на территории современного Ленинского района Новосибирска.
 Ерестная — деревня в Ордынском районе Новосибирской области.
 Ерестная — деревня в Кожевниковском районе Томской области.